El Quseir kan syfta på följande platser:

Egypten 

 El Quseir (ort i Egypten), Al-Bahr al-Ahmar,

Syrien 

 Al Quşayr (distriktshuvudort), Homs, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar